Roman Bierła (ur. 21 marca 1957 w Katowicach) – polski zapaśnik, medalista olimpijski.

Reprezentował barwy GKS Katowice.

Walczył w stylu klasycznym w wadze ciężkiej (do 100 kg). Jego największym sukcesem jest zdobycie srebrnego medalu podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie (1980).

Był także wicemistrzem Europy w 1979 oraz finalistą mistrzostw świata i Europy: mistrzostwa świata w 1979 - 5. miejsce i w 1986 - 6. miejsce; mistrzostwa Europy w 1978 - 4. miejsce, w 1980 - również 4. miejsce i w 1986 - szóste miejsce.

Zdobył mistrzostwa świata juniorów w 1977, a w 1975 był brązowym medalistą.

Cztery razy był mistrzem Polski: w 1978, 1979, 1983 i 1987. W kraju rywalizował głównie z Romanem Wrocławskim, a później z Andrzejem Wrońskim.

Obecnie jest działaczem sportowym w Katowicach.

Linki zewnętrzne 
 

Polscy medaliści olimpijscy
Polscy olimpijczycy (Moskwa 1980)
Polscy zapaśnicy na igrzyskach olimpijskich
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1980
Urodzeni w 1957
Ludzie związani z Siemianowicami Śląskimi
Zapaśnicy GKS Katowice
Ludzie urodzeni w Katowicach